Сергей Петрович Корнийчук (; род. 12 сентября 1965, Оратов, Винницкая область) — генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины, начальник Генерального штаба ВСУ (с 27 марта 2020 по 28 июля 2021 года).

Биография 
В 2011 году окончил Национальный университет обороны Украины и получил образование оперативно-стратегического уровня.

Начальник штаба — первый заместитель командира 6-го армейского корпуса (2012—2014), начальник оперативного управления — заместитель начальника штаба оперативного командования «Юг» (2014), начальник Вооружения Вооружённых Сил (2014—2015), Главный инспектор технического обеспечения  Министерства обороны (2015—2017), первый заместитель Главного инспектора Министерства обороны (2017—2019).

В октябре 2015 года получил звание генерал-майора.

В мае 2019 года назначен на должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Украины.

В начале марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за разделение должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба. 28 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим ВСУ, при этом он был уволен с должности начальника Генерального штаба. Начальником Генерального штаба был назначен его первый заместитель Сергей Корнийчук.

Был уволен вместе с главкомом Хомчаком в июле 2021 года.

Награды 
 Орден Данилы Галицкого
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 именное огнестрельное оружие - 9-мм пистолет "Форт-12Н" (21 августа 2020)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища
Выпускники Национального университета обороны Украины
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Начальники Генерального штаба Вооружённых сил Украины
Выпускники вузов Киева
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании